Pessegueiro (eiland), een eiland
 Pessegueiro (Pampilhosa da Serra), een plaats

Zie ook
 Pessegueiro do Vouga